Sonnac puede referirse a: 

 Sonnac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Sonnac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.